Michail Saizew ist der Name folgender Personen

* Michail Mitrofanowitsch Saizew (1923–2009), sowjetischer Armeegeneral
 Michail Wiktorowitsch Saizew (* 1971), russischer Schachspieler